Il singolare del torneo di tennis St. Louis WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Vijay Amritraj 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (Campione)
 Manuel Orantes (quarti di finale)

 Ken Rosewall (quarti di finale)
 John Alexander (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Louis WCT 1976